Розьєр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Розьєр () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Розьєр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара
 Розьєр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн

Див. також 
 розьєр — тип аеростатів, названий за ім'ям свого винахідника, Пілатра де Розьє